Microspora kan verwijzen naar:
Microsporidia, een stam van schimmels of nauw aan schimmels verwante parasitaire eencelligen;
Microspora (alg), een geslacht van groenalgen.